Dork é uma gíria dos EUA.

A imagem estereotipada do Dork nos meios de comunicação e na ficção é a de um jovem que usa óculos de grau de aros pretos grossos (geralmente quebrados e reparados com fita isolante ou resina epoxi), protetores do bolso, calça curta e camisa ou a roupa demasiadamente formais para as circunstâncias. Às vezes, o estereótipo inclui a falta de higiene e características físicas, como magreza ou gordura extrema. Os Dorks não tendem a criar novas relações sociais, por simplemente não ter interesse, suas piadas geralmente são sobre temas técnicos, fictícios e do tipo tradicional, tendem a falar formalmente, especialmente com mulheres atraentes ou jovens. Podem ser péssimos nos esportes, devido à falta de força, fôlego, adrenalina, coordenação muscular e inclinação para praticá-los, o que é devido à falta de prática, já que não oferecem disposição para tais atividades, dedicando-se totalmente ao seu Hobby ou profissão. 

Entre as tribos urbanas, costuma-se diferenciar geeks, nerds e Dorks, de acordo com a percepção de suas especificidades.

Em alguns lugares é um termo pejorativo, sendo definido como classe de Nerd sem inteligência, o que é algo equivocado.
Dorks geralmente são fanáticos em games e em sua estrutura e história, então tendem a formar comunidades entre seus companheiros, muitas vezes baseadas em uma estrutura fictícia, típicamente com temas Medievais ou Sci-Fi. Sendo que nessas comunidades não existe inclusão dos "não Dorks".

  
dork
Palavras, frases e expressões em inglês